Fantino ima više značenja:
 Fantino, Cosenza
 Fantino, Cuneo